Mialet (Dordogne)
Mialet (Gard)